Spuler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Spuler (1869–1937), deutscher Lepidopterologe und Politiker (DNVP)
 Bertold Spuler (1911–1990), deutscher Orientalist
 Erwin Spuler (1906–1964), deutscher Keramiker
 Harm Spuler (1917–2010), deutscher Neurochirurg und Hochschullehrer
 Ursula Spuler-Stegemann (* 1939), deutsche Turkologin

Siehe auch:
 Spuhler